Zvolenszky László (Miskolc, 1950. augusztus 8. –) magyar nemzeti labdarúgó asszisztens. Polgári foglalkozása energetikus.

Pályafutása
A játékvezetői vizsgát 1975-ben tette le. A megyei Játékvezető Bizottság javaslatára 1980-ban az újrainduló NB. III-as csoportok kialakításakor lett kiemelt bíró. 1986-ban terjesztették fel az országos utánpótlás keterbe. 1988-ban került az országos játékvezetői keretbe NB. II-es játékvezetőnek. Pályafutása vége felé 1994-ben az NB. I-es asszisztensi keret tagja lett. Az aktív partbírói tevékenységet 1998-ban fejezte be.

Az MLSZ JB szakmai munkáját elismerve 1993-ban felkérte a Sáránd SE–Kalocsa SE (2:0) Szabad Föld Kupa-döntőt irányító Bognár István játékvezető segítő partbírójának.

Sportvezetőként
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Labdarúgó Szövetség Játékvezető Bizottság (JB) tagja, az Magyar Labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottságnál, az NB. II-es játékvezetőinek egyik ellenőre (2007-2008), 2009-től a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei JB ellenőre.

Külső hivatkozások 
 
 
 Zvolenszky László - focibiro.hu (2020.07.01)

Jegyzetek 

Magyar labdarúgó-játékvezetők
Magyar energetikusok
1950-ben született személyek
Élő személyek